Схевенинген:

  Схевенинген (встречается также написание Шевенинген, ) — курорт на побережье Северного моря, один из районов Гааги. 
  Схевенинген — шахматный турнир, проводившийся в Схевенингене в 1905—1923 годах.
 Схевенинген — один из вариантов сицилианской защиты в шахматах.

См. также 
 Схевенингенская система